AVROS, een voormalig Surinaams radiostation
Avaros, een voormalig Nederlands bromfiets- en scootermerk, eerder bekend als Avros